«Шаг навстречу!» — международный творческий фестиваль детей и молодежи с ограниченными возможностями, проводится с 2008 года в Санкт-Петербурге. Организатор — АНО "Международный фестиваль «Шаг навстречу!».

Фестиваль, не имеющий аналогов в мире, каждый год объединяет в Санкт-Петербурге более 450 талантливых детей с ограниченными возможностями здоровья из разных регионов России, стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья, а также видных деятелей культуры.

Организация проекта «Шаг навстречу!» осуществляется при поддержке Президента РФ, Правительства Санкт-Петербурга, почетных граждан Санкт-Петербурга. В Попечительский совет входят видные деятели культуры и искусства: М. Б. Пиотровский, В. А. Гусев, Н. В. Буров, З. К. Церетели, Д. Мацуев. В Фестивальных мероприятиях приняли участие выдающиеся дирижёры: В. Гергиев, А. Титов, Н. Алексеев, М. Татарников, В. Альтшулер, Эммануэль Ледюк Баром (Франция), С. Кочановский, народные артисты России — И. П. Богачева, Д. С. Голощекин, Е. А. Мурина, С. М. Слонимский, А. Калагина, Ю. Маточкина, Д. Штода, А. М. Сандлер, В. Герелло, Д. Карпов, С. Скороходов, Г. Чернецов, О. Пудова, С. Семишкур, солисты Академии молодых певцов.

Основным направлениям деятельности проекта является преодоление непонимания между людьми, стирание стереотипов по отношению к тем, кого называют «инвалиды», «люди с ограниченными возможностями», «люди с нарушениями развития». Основной целью Фестиваля является раскрытие творческого потенциала детей с ограниченными возможностями, способствующего их более полной социальной адаптации в современном мире.

Сотрудники 
Генеральный директор, Художественный руководитель фестиваля «Шаг навстречу!», Член общественного Совета при Уполномоченном по правам ребёнка при Президенте Российской Федерации, Член Общественной палаты Санкт-Петербурга, заместитель Председателя фонда "ПОБЕДА" по благотворительности 

с августа 2022 г. — Валерия Дмитриевна Соколова

Попечительский совет 
 Маэстро Юрий Темирканов — Художественный руководитель Санкт-Петербургской Академической Филармонии им. Д. Д. Шостаковича и главный дирижёр Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской Академической Филармонии им. Д. Д. Шостаковича. Народный артист СССР, Лауреат двух Государственных премий СССР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством»
 Михаил Пиотровский — Директор Государственного Эрмитажа, декан восточного факультета СПбГУ, действительный член Российской академии художеств
 Зураб Церетели — Президент Российской академии художеств, народный художник СССР, Герой Социалистического Труда, советский и российский художник и скульптор
 Владимир Гусев — Директор Русского музея, действительный член Российской Академии художеств, член ученого совета Института живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина, заслуженный деятель искусств Российской Федерации
 Николай Буров — Народный артист России, директор Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор»
 Денис Мацуев — Российский пианист и общественный деятель. Народный артист России, лауреат Государственной премии России

Ссылки 
 Официальный сайт фестиваля «Шаг навстречу!»
 Ютуб канал «Шаг навстречу!»

Детские фестивали
Фестивали Санкт-Петербурга